Ishioka bezeichnet:
 Ishioka, eine Stadt am Kasumigaura-See in Japan 

Ishioka ist der Familienname folgender Personen:
 Bin Ishioka (* 1984), japanischer Eishockeyspieler
 Eiko Ishioka (1938–2012), japanische Designerin und Kostümbildnerin
 Kōzō Ishioka (* 1941), japanischer Baseballspieler
 Miki Ishioka (* 1969), japanische Musikerin und Flamencotänzerin
 Saori Ishioka (* 1987), japanische Kampfsportlerin
 Shōei Ishioka (* 1974), japanische Mangaka